

Каменово () — село в Разградській області. Входить до складу общини Кубрат.
 Каменово () — село в Слівенській області. Входить до складу общини Нова Загора.